Jméno a příjmení Scott Brown nosí více různých osob:

 Scott Brown (politik) (* 1959) – americký politický komentátor a politik
 Scott Brown (diskžokej) (* 1972) – skotský diskžokej
 Scott Brown (golfista) (* 1983) – americký golfista
 Scott Brown (fotbalista) (* 1985) – skotský fotbalista

Externí odkazy